Il doppio del torneo di tennis Kuala Lumpur Challenger 2 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mitch Michulka e Mark Petchey che hanno battuto in finale Owen Casey e Donald Johnson 7-6, 6-1.

Teste di serie

 Xavier Daufresne /  Dick Norman (primo turno)
 Roger Smith /  Paul Wekesa (primo turno)

 Filip Dewulf /  Tom Vanhoudt (quarti di finale)
 Lan Bale /  Andrew Kratzmann (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kuala Lumpur Challenger 1992